Saint-Roman kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Saint-Roman-de-Malegarde, kommun, departementet Vaucluse i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Saint-Roman-de-Codières, kommun, departementet Gard i regionen Occitanien, 
 Saint-Roman, kommun, departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Monaco 

 Saint-Roman (distrikt i Monaco), Monaco-Ville,